Пимен Посник (Печерський ігумен) (з Дальніх Печер)
 Пимен Посник (Прозорливий) (з Ближніх Печер)

Див. також 
Пимен Печерський